Cisówki (475,5 m) – skaliste wzniesienie w miejscowości Szklary na Wyżynie Olkuskiej
 Cisówki (450,5 m) – skaliste wzniesienie w miejscowości Żary na Wyżynie Olkuskiej